Для нерівності в теорії ймовірностей — див. Нерівність Чебишова.

Нерівність Чебишова для сум чисел, названа на честь Пафнутія Львовича Чебишова, стверджує, що якщо

 

і

 

то

 

Аналогічно, якщо

 

і

 

то

Доведення 

Нерівність Чебишова легко вводиться з нерівності перестановок:

Припустимо, що

 

і

 

Зважаючи на нерівність перестановок вираз

 

є максимально можливим значенням скалярного добутку даних послідовностей. Додаючи нерівності

 

 

 

 

 

одержуємо

 

або, розділивши на :

Неперервний випадок 

Існує також неперервний аналог нерівності Чебишова:

Якщо f(x) і g(x) — дійсні інтегровні на [0,1] функції, одночасно зростаючі чи спадні, то

Посилання 

Нерівності
Ряди та послідовності